HLA — латинська абревіатура, яка може розшифровуватися як:

 Асемблер високого рівня () — низькорівнева мова програмування.
 Людський лейкоцитарний антиген () — група білків людини, з класу головного комплексу гістосумісності.
 HLA () — система запобігання скочування автомобіля на підйомі, може бути частиною Адаптивного круїз-контролю ().